OSL peut signifier : 
 
 En aéronautique
 Nigeria : Code OACI de l'aéroport Sosoliso Airlines
 Norvège : Code AITA de l'aéroport d'Oslo-Gardermoen
 En informatique 
 Open Software License : L'organisme Open Source Initiative a certifié cette licence comme respectant l'esprit open source, alors que le projet debian l'a jugé incompatible avec les Principes du logiciel libre selon Debian.
  Standard de description de shading créé par Sony Pictures Imageworks
 En musique:
 Orchestre symphonique de Londres
 Orchestre symphonique de Laval
 Orchestre symphonique de Lévis
 En géochronologie: Optically Stimulated Luminescence, datation par luminescence optiquement stimulée
 Clan Osl. Ancien Clan magyar. Plusieurs anciennes familles nobles hongroises descendent de ce clan : Kanizsay, Lósyak, Viczayak, Ostffy, Csorna et Nagyhőflányiak, Herbotyaiak, Lózsiak, Nemethy.